Amfreville-les-Champs puede referirse a: 

 Amfreville-les-Champs, comuna francesa en Eure.
 Amfreville-les-Champs, comuna francesa en Sena Marítimo.